Отто-Кюель — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Республика Саха (Якутия) 
 Отто-Кюель — озеро, координаты 62°53' с. ш. 134°50' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 62°33' с. ш. 133°36' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 63°16' с. ш. 131°55' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 63°02' с. ш. 128°53' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 63°22' с. ш. 130°55' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 62°09' с. ш. 128°22' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 63°22' с. ш. 128°45' в. д..
 Отто-Кюель — река, координаты 60°56' с. ш. 117°54' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 68°48' с. ш. 138°54' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 68°53' с. ш. 146°45' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 69°43' с. ш. 131°59' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 68°39' с. ш. 136°09' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 68°18' с. ш. 137°41' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 68°18' с. ш. 136°52' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 69°55' с. ш. 132°16' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 65°27' с. ш. 150°37' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 73°08' с. ш. 124°15' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 73°05' с. ш. 124°46' в. д..
 Отто-Кюель — озеро, координаты 69°09' с. ш. 145°48' в. д..

Примечания

См. также 
 От-Кюель
 Отюк-Кюель
 Оттох-Кюель